LaLiga SmartBank TV es un canal de televisión por suscripción español, propiedad de LaLiga, dedicado exclusivamente al fútbol y orientado a transmitir el Campeonato Nacional de Liga de Segunda División. Está disponible en España a través de Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV, Telecable, Amazon Prime Video, Euskaltel, R, Virgin Telco, MásMóvil, Yoigo y Guuk.

LaLiga ya creó un canal específico denominado LaLiga 1|2|3 TV, que emitió la Segunda División desde la temporada 16/17 hasta la 18/19, tras declararse desierta la comercialización exclusiva de los derechos audiovisuales de la competición.

Lanzamiento 
LaLiga anunció el 1 de agosto de 2022, tras quedar desierta la comercialización exclusiva de los derechos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División, el lanzamiento del canal LaLiga SmartBank TV. Mediante esta fórmula de comercialización  se amplia el alcance de LaLiga SmartBank para que los aficionados elijan dónde ver la competición ante la mayor oferta de operadores propuesta hasta la fecha.

Además de los once partidos de cada jornada en directo, y los seis partidos de la fase de ascenso a LaLiga Santander (play-offs), LaLiga SmartBank TV emite resúmenes de la competición y programa de Highlights semanales.

Disponibilidad y diales 
Los operadores que emiten el canal son Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV, Telecable, Amazon Prime Video, Euskaltel, R, Virgin Telco, MásMóvil, Yoigo y Guuk.

Según LaLiga, los partidos de LaLiga SmartBank se siguen junto con los de LaLiga Santander en Movistar y Orange, mientras que en el resto de operadores se incluye dentro de su paquete de televisión deportivo.

Diales 

 54 de Movistar Plus+;
 118 de Orange TV; 
 330 de Vodafone TV; 
 43 de Telecable.

Narradores y comentaristas 

 Xavi Rodriguez, 

 Dani Fernández, 
 Jordi Pons, 
 Lluís Izquierdo, 
 Alba Oliveros, 
 Héctor Ruiz, 
 Sergio Ferra,
 Axel Martínez.

Completan el elenco comentaristas de primer nivel como los exfutbolistas Javi Márquez, Alberto García, Pedro Nieto, Lluís Carreras, Esteban Suárez y Jofre Mateu.

El canal LaLiga SmartBank TV ofrece la opción al usuario de acceder a la narración y comentarios de la retransmisión en todas las lenguas co-oficiales en aquellos territorios con lengua co-oficial.

Referencias 

Canales de televisión de fútbol
Canales de televisión por suscripción de España
Liga Nacional de Fútbol Profesional